Meliti kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Melíti, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis,

Italien 

 Melitì, ort, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar